Stevens House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stevens House (Illinois), ID-Nr. 92001537
 Stevens House (Kalifornien), ID-Nr. 09000802

Siehe auch:
 William Stevens House
 Stevenson House